Umčani
Umčani (arheološko nalazište)
Umčani (Trnovo, FBiH, BiH)
Umčani (Trnovo, RS, BiH)